Tahsin ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname arabischer Herkunft (). Tahsin ist eine Variante von Hasan und bedeutet „Verschönerung“ oder „Verbesserung“.

Namensträger

Vorname 

 Tahsin Ertuğruloğlu (* 1953), zyperntürkischer Politiker
 Tahsin İncirci (* 1938), türkischer Komponist, Chorleiter, Violinist und Dozent
 Tahsin Özgüç (1916–2005), türkischer Vorderasiatischer Archäologe
 Tahsin Şahinkaya (1925–2015), türkischer General
 Tahsin Taha (1941–1995), kurdischer Sänger
 Tahsin Tam (* 1969), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Tahsin Yazıcı (1892–1970), türkischer General und Politiker

Familienname 
 Hasan Tahsin (1888–1919), türkischer Journalist und Nationalheld

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname